Марфо-Мариинская обитель милосердия — название двух женских монастырей Русской православной церкви:

 Марфо-Мариинская обитель (Владивосток)
 Марфо-Мариинская обитель (Москва)